Uspenskoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Uspenskoje (Kirow, Slobodskoi), in der Oblast Kirow, Stadtkreis Slobodskoi
 Uspenskoje (Kirow, Swetschinski), in der Oblast Kirow, Swetschinski rajon
 Uspenskoje (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Uspenskoje (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Uspenskoje (Moskau, Domodedowski), in der Oblast Moskau, Domodedowski rajon
 Uspenskoje (Moskau, Odinzowski), in der Oblast Moskau, Odinzowski rajon
 Uspenskoje (Moskau, Russki), in der Oblast Moskau, Russki rajon
 Uspenskoje (Nischni Nowgorod, Kstowo), in der Oblast Nischni Nowgorod, Stadtkreis Kstowo
 Uspenskoje (Nischni Nowgorod, Perwomaisk), in der Oblast Nischni Nowgorod, Stadtkreis Perwomaisk
 Uspenskoje (Nischni Nowgorod, Woskressenski), in der Oblast Nischni Nowgorod, Woskressenski rajon
 Uspenskoje (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Uspenskoje (Orjol, Dolschanski), in der Oblast Orjol, Dolschanski rajon
 Uspenskoje (Orjol, Liwenski), in der Oblast Orjol, Liwenski rajon
 Uspenskoje (Orjol, Pokrowski), in der Oblast Orjol, Pokrowski rajon
 Uspenskoje (Pensa), in der Oblast Pensa
 Uspenskoje (Pskow), in der Oblast Pskow
 Uspenskoje (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Uspenskoje (Sachalin), in der Oblast Sachalin
 Uspenskoje (Smolensk, Dorogobuschski), in der Oblast Smolensk, Dorogobuschski rajon
 Uspenskoje (Smolensk, Wjasemski), in der Oblast Smolensk, Wjasemski rajon
 Uspenskoje (Tula, Tjoplo-Ogarjowski), in der Oblast Tula, Tjoplo-Ogarjowski rajon
 Uspenskoje (Tula, Tschernski), in der Oblast Tula, Tschernski rajon
 Uspenskoje (Twer), in der Oblast Twer
 Uspenskoje (Wologda), in der Oblast Wologda
 Uspenskoje (Woronesch), in der Oblast Woronesch

Siehe auch:
 Uspenski (Begriffsklärungsseite)